Balás ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Balás (* 1941), ungarischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kaposvár
 Lajos Sipeki-Balás (1913–2003), ungarischer Moderner Fünfkämpfer